Comitatul Stevens sau Stevens County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Stevens County, Kansas
 Stevens County, Minnesota
 Stevens County, Washington

Vezi și 
 Stephens County (disambiguation)